1969 GB eller (30720) 1969 GB är en asteroid i huvudbältet som upptäcktes den 9 april 1969 av den argentinska astronomn Carlos U. Cesco vid Leoncito Astronomical Complex.

Referenser 

Huvudbältesasteroider
Ej namngivna småplaneter
Astronomiska upptäckter av CU Cesco
Astronomiska upptäckter 1969